Hans Christian Andersen (1805-1875) – pisarz i poeta, najbardziej znany ze swej twórczości baśniopisarskiej
 Hans N. Andersen (ur. 1980) – duński żużlowiec

Zobacz też 
 Hans Andresen